Publius Vergilius Maro, een Romeins dichter
 Maro of Maron (mythologie), een priester in Homerus' Odyssee
 Maro (rivier) of Merauke, een rivier in het zuidoosten van de Indonesische provincie Papoea
 Maro Rif, het grootste koraalrif in Hawaï
 Maro (geslacht), een spinnengeslacht
 Maro (zangeres), een Portugese zangeres